El apellido francés Renouvin puede hacer referencia a:

Pierre Renouvin (1893 - 1974), historiador francés;
Jacques Renouvin (1905 – 1944), militante realista francés, héroe de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial;
Bertrand Renouvin (born 1943), fundador y presidente del movimiento político francés Nouvelle Action Royaliste, hijo de Jacques Renouvin.